Sarapiquí puede referirse a:

 El cantón de Sarapiquí en la provincia de Heredia, Costa Rica.
 El distrito de Sarapiquí, del cantón de Alajuela, en la provincia de Alajuela
 El río Sarapiquí en la provincia de Heredia, Costa Rica.